ISCS ima više značenja:

 Cistein desumporaza
 Servis podeljenog troška (), oblik telefonske usluge